FK Palanga var en fotbollsklubb i Palanga i Litauen.

Historia
FK Palanga grundades 2010.

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019 
Uppdaterad: 19 september 2019

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Kända spelare 
  Kęstutis Ivaškevičius (2016)
  Lukman Haruna (2018)
  Sergei Mošnikov (2019)

Tränare 
  Valdas Trakys (2014–2018)
  Artiom Gorlov (2019)
  Viačeslav Geraščenko (2019)
  Algimantas Briaunys (sedan 16 augusti 2019)

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats
 Alyga.lt officiell webbplats

Palanga
Palanga